Kaplí zasvěcených svaté Máří Magdaleně je více:
 Kaple svaté Máří Magdaleny (České Budějovice)
 Kaple svaté Máří Magdaleny (Doubravník) na kopci Bozinka nad Doubravníkem
 Kaple svaté Máří Magdaleny (Holešovice) – u Čechova mostu
 Kaple svaté Máří Magdaleny (Chelčice)
 Kaple svaté Máří Magdaleny (Chomouty)
 Kaple svaté Máří Magdaleny (Jasenice) – okres Třebíč
 Kaple svaté Máří Magdalény (Mniší) – okres Nový Jičín
 Kaple svaté Máří Magdaleny (Nouzov) – okres Trutnov
 Kaple svaté Máří Magdaleny (Plzeň) – zaniklá špitální kaple v Plzni
 Kaple svaté Máří Magdalény (Příbram) – na Svaté Hoře
 Kaple svaté Máří Magdaleny (Skalka) – Skalka (Mníšek pod Brdy)
 Kaple svaté Máří Magdaleny (Vokov)
 Kaple svaté Máří Magdaleny (Zebín) 

Svaté Máří Magdaleně jsou zasvěceny i kostely, viz Kostel svaté Máří Magdaleny.

Související články 
 Rotunda svaté Máří Magdalény